
Termin -{ }- ima više značenja.

 Prostaglandinski D2 receptor
 -{ActionScript}-, verzija 1